Мазурка:
 Мазурка — польский народный танец.
 Мазурка — село в Поворинском районе Воронежской области России.
 Мазурка — деревня в Воложинском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Мазурек